Warlus, település Franciaországban, Loiret megyében
Warlus, település Franciaországban, Marne megyében